Németh Krisztián (1975) szlovák válogatott labdarúgó, hátvéd
 Németh Krisztián (1989) magyar válogatott labdarúgó, csatár
 Németh Krisztián (?) Junior Prima díjas orvos